

Білозерське — село, Білозерський район, Курганська область

Білозерське — місто, Добропільська міська рада, Донецька область
 Білозерське — село, Юр'ївський район, Дніпропетровська область